Het WTA-tennistoernooi van San Jose (officieel Silicon Valley Classic) van 2019 vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2019 in de Amerikaanse stad San José. Het was de 48e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mihaela Buzărnescu strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sakkari (Griekenland).

De ongeplaatste Zheng Saisai uit China won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Zheng wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Stanford/San José op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 151.070 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het derde reekshoofd, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor evenwel meteen in de tweede ronde haar openingspartij van de Amerikaanse kwalificante Kristie Ahn,

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Latisha Chan en Květa Peschke had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Peschke prolongeerde haar titel, met Nicole Melichar aan haar zijde.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar en Květa Peschke won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama en Ena Shibahara in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Peschke 29.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

San Jose 2019
San Jose